Jacob Burckhardt
 Johann Ludwig Burckhardt

en:Burckhardt